Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1951 werd op 10 en 11 februari in het Eisstadion te Davos gehouden.

Titelverdediger was Hjalmar Andersen, die in het Tunavallen in Eskilstuna wereldkampioen was geworden. Hjalmar Andersen prolongeerde zijn titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1951
Langebaanschaatsen in 1951
Schaatsen in Zwitserland
Sport in Davos
Schaatsen